Marchiori ist der Familienname folgender Personen:

 Celso Antônio Marchiori (* 1958), brasilianischer Geistlicher, Bischof von São José dos Pinhais
 Giovanni Marchiori (1696–1778), italienischer Bildhauer
 João Oneres Marchiori (1933–2017), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Lages
 Leo Marchiori (1898–1949), kanadischer Radrennfahrer
 Mario Marchiori (* 1928), italienischer Hockeyspieler
 Tullio Marchiori (* 1942), italienischer Hockeyspieler